Shooting Gallery é uma pistola de luz em forma de rifle e de um videojogo para o Magnavox Odyssey.

Shooting Gallery (jogo)
O jogo é bastante simples e consiste no jogador acertar alvos como aviões, navios, patos e lebres.

Shooting Gallery (rifle)
A pistola de luz (na forma de um rifle) é lembrada como a primeira criada para um console de videogame. 

O console Odyssey tinha uma entrada especial para a conexão do periférico. O rifle Shooting Gallery vinha com quatro jogos: Dogfight, Prehistoric Safari e Shootout (que vinham no cartucho de número 9) e o jogo Shooting Gallery (que vinha no cartucho de número 10). Os jogos eram colorizados somente com revestimentos plásticos transparentes sobre a tela da televisão.

O rifle usava como método de detecção somente a luz, e não um alvo específico, o que permitia ao jogador trapacear atirando em qualquer outra fonte de luz que não fosse a tela de televisão, como uma lâmpada, por exemplo. Como os jogos não tinham o placar mostrado na tela da televisão, trapacear era irrelevante.

Rumores (inverossímeis) diziam que o rifle Shooting Gallery funcionava somente com televisores da marca Magnavox.

Veja também
Magnavox Odyssey

Ligações externas
 Magnavox Odyssey - O museu on-line do Magnavox Odyssey.

Pistolas de luz